Lasko steht für:

 Laško (deutsch Tüffer), Gemeinde in der slowenischen Großregion Štajerska
 Lazsko (deutsch Lasko), Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Laskó, Nebenfluss der Theiß in Ungarn
 Laško (Bier) ist ein Bier, das in Laško  gebraut wird
 Lasko – Die Faust Gottes, eine Fernsehserie um den Mönch Lasko, einen Meister der Kampfkunst
 Lasko – Im Auftrag des Vatikans, ein Fernsehfilm, auf dem die Serie basiert

LASKO steht für:

 Studierendenkonferenz Landschaft, alljährliche Bundesfachschaftentagung als Konferenz der Bundesfachschaft Landschaft

Lasko ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lasko (Hans Laskowski; 1900–1979), deutscher Maler und Grafiker
 Leo Lasko (1885–1949); gebürtig Leo Schlamme, deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Michal Lasko (* 1981), italienischer Volleyballspieler polnischer Herkunft
 Peter Lasko (1924–2003), britischer Kunsthistoriker deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Lasco